И́горь Бори́сович Чисто́вский (5 декабря 1940, Горький — 19 августа 2014, Нижний Новгород) — советский хоккеист. Нападающий. Мастер спорта. Заслуженный тренер России.

Достижения 
 Второй призёр чемпионата СССР 1961.
 Финалист Кубка СССР 1961.
 Приз Три Бомбардира сезон 1959/60. Сахаровский (36) — Чистовский (21) — Халаичев (19) — 76 шайб (неофициально).
 В Чемпионатах СССР. Провел 435 матчей, забил 172 гола.
 В 1961 и 1963 гг. входил в список 33 лучших хоккеистов сезона.
 За сборную СССР провел 6 матчей, забросил 1 шайбу.

Память 
 В «Торпедо» играл под номером «9», именной свитер с этим номером вывешен под сводами ледового дворца спорта имени В. С. Коноваленко в Нижнем Новгороде.

Статистика выступлений

Тренерская карьера 
 Тренер Торпедо (Горький) — 1974-76 гг.
 Главный тренер Торпедо (Горький) — 1976—1979, 1987—1989 гг.

Примечания

Ссылки 
 Бомбардир, который трудился не зря

Хоккеисты СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Тренеры ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Похороненные на Старо-автозаводском кладбище